Seznam divizij z zaporedno številko 40.

Seznam 
 Pehotne
 40. divizija (Združeno kraljestvo)
 40. pehotna divizija (ZDA)

 Oklepne
 40. oklepna divizija (ZDA)

Glej tudi